Олеся Владимировна Гладкова (род. 1 августа 1980 года) — российская спортсменка (бокс, кикбоксинг, тайский бокс), заслуженный мастер спорта по кикбоксингу (2003) и боксу (2006).

Карьера 
Боевыми искусствами занимается с 12 лет. Тренируется у Валерия Дмитриевича Колигова.

Чемпионка мира, победительница Кубка мира и двукратная чемпионка Европы по боксу, девятикратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по кикбоксингу и двукратная чемпионка мира по тайскому боксу.

Победитель II Всемирных Игр боевых искусств в городе Санкт-Петербурге (2013).

Примечания

Ссылки 
Боксёры России
Кикбоксеры России
Женщины-кикбоксеры
Чемпионы мира по кикбоксингу
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Бойцы муай-тай из России
Женщины-боксёры